Gergely András (1916–2008) jégkorongozó
Gergely András (1942) hangmérnök
Gergely András (?–2001 előtt) orvos, a Jeles magyar zsidó orvosok lexikona szerzője
Gergely András (1946–2021) történész, diplomata

hasonló nevűek
A. Gergely András (1952) kulturális antropológus, a politikatudományok kandidátusa